

Codici 
 BID – codice aeroportuale IATA dell'automatic Weather Observing/Reporting System, Block Island (Rhode Island), Stati Uniti

Medicina 
b.i.d. (o bid o BID) – lat. bis in die, ossia «due volte al giorno». È utilizzato nelle prescrizioni